Németország
Sulzheim, település Bajorországban
Sulzheim, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban